L13 ou L-13 est un sigle qui peut faire référence à :
 Aerotechnik L 13 Vivat, un moto-planeur tchèque,
 Autres dermatoses bulleuses d'après la classification internationale des maladies,
 LET L-13 Blaník, un planeur tchèque.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres